Donor har flere betydninger:
 Pengedonation
 Bloddonor
 Organdonor
 Sæddonor